Fall on Me – singolo degli R.E.M. del 1986
 Fall on Me – singolo di Andrea Bocelli del 2018